Чемпионат Исландии по футболу 1932 — 21-й розыгрыш чемпионата страны. Чемпионом стал «Рейкьявик», став в 8-й раз чемпионом страны и защитив завоёванный в прошлом году титул.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1932 год в Исландии
Футбол в Европе в 1932 году